Какалотепек има више значења:

 Какалотепек (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какалотепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какалотепек (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какалотепек (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какалотепек (Сантос Рејес Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Какалотепек (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Какалотепек (Текали де Ерера), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику